

Patronyme 

 Harold Peary (1908-1985), acteur américain.
 Joséphine Diebitsch Peary (1863-1955), exploratrice et auteure américaine.
 Robert Edwin Peary (1856-1920), ingénieur civil de la marine américaine et explorateur du Pôle Nord, mari de la précédente.

Toponyme 

 la terre de Peary, à l'extrême nord du Groenland ;

 le détroit de Peary, détroit de l'archipel arctique canadien ;
 le cratère Peary, proche du pôle Nord de la Lune.